South Haven (Kansas)
 South Haven (Michigan)
 South Haven (Minnesota)